Башомо́н () — французская фамилия.

  (1690—1771) — французский писатель, автор  («Тайные записки» или «Записки Башомона»); благодаря ему сохранилась колонна Медичи.
  (1624—1702) — французский поэт-сатирик, советник Парижского парламента.

Примечания